Węgry wystartowały we wszystkich zimowych IO od pierwszych igrzysk w Chamonix w 1924 roku. Wszystkie dotychczasowe medale wywalczyli łyżwiarze figurowi.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!